DC poate fi:
 dC, abreviere pentru după Christos
 Democrazia Cristiana, partid din Italia 
 Disney Channel
 Districtul Columbia, în care este situată capitala Statelor Unite ale Americii
 Direct Connect
 un protocol și aplicație de partajare de fișiere
 un protocol folosit de rețeaua de mesagerie instantanee AOL
 un sistem apasă-și-vorbește () creat de Sprint